Limanda är ett släkte av fiskar. Limanda ingår i familjen flundrefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Flundrefiskar
Limanda